Agua Nueva kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agua Nueva, Zacatecas, ort, Villa de Cos, 
 Agua Nueva, Chihuahua, ort, 
 Agua Nueva, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Agua Nueva, Veracruz, ort, Tempoal, 
 Agua Nueva, Jalisco, ort,